villaggio del Malawi, Regione Meridionale
 distretto dell'omonimo villaggio
 massiccio del medesimo paese che ne ospita la vetta maggiore (3048 m sul livello del mare)